

Грінфілд — місто, штат Каліфорнія
 Грінфілд — місто, штат Іллінойс
 Грінфілд — місто, штат Індіана
 Грінфілд — місто, штат Айова
 Грінфілд — місто, штат Массачусетс
 Грінфілд — місто, штат Міннесота
 Грінфілд — місто, штат Міссурі
 Грінфілд — місто, штат Нью-Гемпшир
 Грінфілд — місто, штат Нью-Йорк
 Грінфілд — місто, штат Оклахома
 Грінфілд — місто, штат Теннессі
 Грінфілд — місто в окрузі Ла-Кросс, штат Вісконсин
 Грінфілд — місто, штат Вісконсин
 Грінфілд — місто в окрузі Монро, штат Вісконсин
 Грінфілд — місто в окрузі Сок, штат Вісконсин
 Грінфілд — селище, штат Огайо
 Грінфілд Тауншип — селище в окрузі Блер, штат Пенсільванія
 Грінфілд Тауншип — селище в окрузі Ері, штат Пенсильванія
 Грінфілд Тауншип — селище в окрузі Лекаванна, штат Пенсильванія
 Грінфілд — переписна місцевість в окрузі Керн, штат Каліфорнія

Інше 
Грінфілд — торговельна марка чаю «Greenfield» компанії «ОРІМІ УКРАЇНА» (Київ). Водночас, торгова марка чаю «Greenfield» є спільним проєктом компанії Greenfield Tea Ltd (Велика Британія) і ГК «Орими» (Санкт-Петербург), та на російському ринку марка з'явилася у 2003 році.

Примітки